Ла Делисија има више значења:

 Ла Делисија (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Делисија (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику